Перехо́дные ма́тчи за пра́во в 2013 году́ игра́ть в Вы́сшей ли́ге Ла́твии — переходные матчи между рижской «Даугавой» и даугавпилсской «Даугавой» (команда детского футбольного центра), занявшие по итогу сезона 2012 года 9-е место в Высшей лиге и 4-е место в Первой лиге соответственно. Победитель переходных матчей получает право в сезоне 2013 года играть в Высшей лиге Латвии.

Матчи

Даугава (Рига) — Даугава (Даугавпилс)

Даугава (Даугавпилс) — Даугава (Рига)

Примечания

Ссылки 
 Переходные матчи за право в 2013 году играть в Высшей лиге Латвии 
 Итоговая таблица Высшей лиги на сайте Латвийской футбольной федерации 
 Итоговая таблица Первой лиги на сайте Латвийской футбольной федерации 

Переходные матчи
Переходные матчи
Матчи ФК «Даугава» Рига